Ostronosek (Nasuella) – rodzaj ssaka drapieżnego z rodziny szopowatych (Procyonidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Ameryce Południowej.

Morfologia 
Długość ciała 36–39 cm, ogona 20–24 cm; masa ciała 1–1,5 kg.

Systematyka

Etymologia  
Nasuella: rodzaj Nasua  (ostronos); łac. przyrostek zdrabniający -ella.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Nasuella olivacea  – ostronosek górski
 Nasuella meridensis  – ostronosek andyjski – takson wyodrębniony ostatnio z N. olivacea

Przypisy 

Szopowate